Klein Freden ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Klein Freden, ehemalige Gemeinde, heute Teil von Freden (Leine)
 Klein Freden (Wüstung), Wüstung in Salzgitter-Fredenberg